Les élections européennes de 2019 ont lieu entre le  et le .

Tendances et enjeux 
Les sondages suggèrent qu'en Europe, les partis critiques vis-à-vis de l'UE pourraient devenir la seconde force politique du parlement européen avec environ 35 % des . Ces partis critiques et souverainistes partagent l'ambition de donner davantage de pouvoir aux États membres et de courber l'immigration, mais ont des visions sociales et économiques très différentes.

Avec le Brexit la plupart des partis politiques nationaux  ont mis de côté l'idée de sortir de l'UE.

Avec ces résultats, les coalitions de centre gauche et de centre droit seront plus faibles, ce qui donnera aux députés eurosceptiques plus de poids pour accéder notamment aux .

À l'échelle européenne 

Il n'existe pas de sondages à l'échelle européenne pour les élections européennes. Les projections ci-dessous sont calculées sur la base de sondages nationaux.

Depuis le déclenchement de l'article 50 suivant le vote pour le Brexit, le Royaume-Uni ne devait plus participer aux élections européennes de 2019. Cependant, à la suite de nouveaux développements politiques, il est maintenant possible que le Royaume-Uni participe aux élections européennes de . Le , le Conseil Européen a prolongé la date butoir pour le Brexit jusqu'au . Par conséquent, le Royaume-Uni a participé aux élections européennes le . La situation politique et légale est marquée par une forte incertitude. Pour cette raison, certaines organisations ont commencé à calculer des prévisions pour les élections à l'échelle européenne avec et sans le Royaume-Uni.

À l'échelle nationale

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Sondages en % des voix 

{| class="wikitable centre" style="width:90%; font-size: 85%;text-align:center;"
|+Sondages réalisés avant le dépôt des listes
! rowspan=2 scope=col | Sondeur
! rowspan=2 scope=col | Date
! rowspan=2 scope=col | Échan-tillon
! scope=col | LO
! scope=col | NPA
! scope=col | FI
! scope=col | PCF
! scope=col | G·s
! scope=col | PP-PSND
! scope=col | EÉLV
! scope=col | GÉMEI-MDP
! scope=col | LREMMoDem
! scope=col | Agir
! scope=col | UDI
! scope=col | RES
! scope=col | LRLC
! scope=col | DLF
! scope=col | FN/RN
! scope=col | LP
! scope=col | UPR
! scope=col | GJ
! scope=col | Autres
|- style="line-height:5px;"
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|
|  |
|-
|style="" |Ipsos
|2 - 
|
|1 %
|–
|8 %
|2 %
|3,5 %
|5,5 %
|8,5 %
|–
|21,5 %
|–
|2 %
|–
|13,5 %
|5 %
| |
|1,5 %
|1 %
|2 %
|–
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
| - 
|
|1 %
|–
|8,5 %
|3 %
|2,5 %
|5,5 %
|9 %
|–
|21,5 %
|–
|1,5 %
|–
|15 %
|4,5 %
| |
|1 %
|1 %
|2 %
|1 %
|-
| style="" |BVA
|  - 
|
|1,5 %
| –
|9 %
|2,5 %
|3 %
|5,5 %
|8 %
|1 %
|  | 22 %
| –
|2 %
| –
|13 %
|4,5 %
|21 %
|2 %
|1 %
|3 %
|1,5 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|26 - 
|
|0,5 %
| –
|8 %
|2,5 %
|3 %
|5 %
|9,5 %
| –
|  |22,5 %
|–
|1 %
|–
|14,5 %
|5 %
|22 %
|2 %
|1 %
|2,5 %
|1 %
|-
| style="" |OpinionWay
|24-
|
|1 %
| –
|8 %
|3 %
|4 %
|5 %
|8 %
|–
|21 %
| –
|3 %
| –
|14 %
|4 %
|  |
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| rowspan=2 style="" |Elabe
| rowspan="2" |28 - 
| rowspan="2" |
|1 %
| –
|8 %
|1,5%
|4 %
|4 %
|9 %
| –
|  |22,5 %
| –
|3,5 %
| –
|15,5 %
|4 %
|21,5 %
|1,5 %
|1 %
| –
|3 %
|-
|1 %
| –
|8 %
|1,5 %
|3,5 %
|4 %
|9 %
| –
|  |22,5 %
| –
|4 %
| –
|14,5 %
|3,5 %
|21 %
|2 %
|1 %
|2 %
|2,5 %
|-
| rowspan="2" style="" |Harris Interractive - Epoka
| rowspan="2" |26 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|–
|9,5 %
|2 %
|3 %
|5,5 %
|9 %
|–
| |24 %
|–
|2 %
|–
|15 %
|4 %
|21 %
|1 %
|1 %
|–
|2 %
|-
|1 %
|–
|9 %
|2 %
|3 %
|5,5 %
|9 %
|–
|  |24 %
|–
|2 %
|–
|14,5 %
|4 %
|21 %
|1 %
|1 %
|2 %
|1 %
|-
| style="" rowspan="2" |Ifop-Fiducial
| rowspan="2" |20 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|–
|9 %
|2,5 %
|3 %
|6 %
|8,5 %
| –
|  |22,5 %
|–
|1,5 %
|–
|15 %
|4 %
|21 %
|2 %
|1 %
|2 %
|1 %
|-
|1 %
|–
|9,5 %
|2,5 %
|3 %
|6 %
|8,5 %
| –
|  |22,5 %
|–
|1,5 %
|–
|14,5 %
|4,5 %
|22 %
|2 %
|1,5 %
|–
|1 %
|-
|style="" |OpinionWay
|17 - 
|
|1 %
|–
|9 %
|3 %
|3 %
|6 %
|7 %
|–
|21 %
|–
|3 %
|–
|14 %
|4 %
| | 
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| style="" rowspan="2" |Ipsos Sopra-Steria
| rowspan="2" |18 - 
| rowspan="2" |
|1 %
| –
|7 %
|2 %
|4 %
|6,5 %
|8,5 %
| –
|  | 23 %
| –
|2 %
| -
|13,5 %
|4,5 %
|22 %
|1 %
|1 %
|2 %
|2 %
|-
|1 %
| -
|7,5 %
|2 %
|4 %
|6,5 %
|8,5 %
| –
|  | 23 %
| –
|2 %
| -
|13,5 %
|5 %
|22,5 %
|1 %
|1 %
| –
|2,5 %
|-
| style="" |BVA
|15 - 
|
|1 %
| –
|7,5 %
|2,5 %
|3,5 %
|6 %
|8 %
|1 %
|  |23 %
| –
|2 %
| –
|13 %
|4,5 %
|22 %
|2 %
|1 %
|2 %
|1 %
|-
| rowspan="2" style="" |Harris Interractive - Epoka
| rowspan="2" |19 - 
| rowspan="2" |
|1,5 %
|–
|9,5 %
|2 %
|3 %
|6,5 %
|9 %
|–
| |24 %
|–
|1,5 %
|–
|14 %
|4 %
|21,5 %
|0,5 %
|1,5 %
|–
|1,5 %
|-
|1,5 %
|–
|9 %
|2,5 %
|3 %
|6,5 %
|8,5 %
|–
|  |23,5 %
|–
|1,5 %
|–
|13,5 %
|4 %
|21 %
|0,5 %
|1,5 %
|2 %
|1,5 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
| 16 - 
|
|1 %
|–
|7 %
|2,5 %
|3 %
|6,5 %
|8,5 %
| –
|22 %
| –
|1,5 %
| –
|14 %
|4,5 %
|  | 
|2 %
|1 %
|3 %
|1 %
|-
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
| 12 - 
|
|1 %
|–
|8 %
|3 %
|3,5 %
|6 %
|9 %
| –
|  |21,5 %
| –
|2 %
| –
|13 %
|5 %
|21 %
|1,5 %
|2 %
|2,5 %
|1 %
|-
| rowspan="2" style="" |Harris Interractive - Epoka
| rowspan="2" |12 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|–
|9 %
|2,5 %
|4 %
|6,5 %
|7,5 %
|–
|  |22,5 %
|–
|2 %
|–
|14 %
|4 %
|20,5 %
|1 %
|2 %
|2,5 %
|1 %
|-
|1 %
|–
|9,5 %
|2,5 %
|4 %
|6,5 %
|8 %
|–
|  |22,5 %
|–
|2 %
|–
|14 %
|4 %
|21 %
|1 %
|2 %
|–
|2 %
|-
| style="" |BVA
|10 - 
|679
|1,5 %
| –
|8 %
|2 %
|3,5 %
|5,5 %
|7 %
|1 %
|  |24 %
| –
|2 %
|1,5 %
|13,5 %
|4 %
|20 %
|1 %
|1 %
|3 %
|1,5 %
|-
| style="" rowspan="2" |Ifop-Fiducial
| rowspan="2" |8 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|–
|8,5 %
|3 %
|3 %
|5,5 %
|7 %
| –
|  |22,5 %
|–
|2,5 %
|1 %
|13,5 %
|4,5 %
|21,5 %
|1,5 %
|1 %
|3 %
|1 %
|-
|1 %
|–
|9 %
|3,5 %
|3,5 %
|5 %
|7 %
| –
|  |22,5 %
|–
|2,5 %
|1 %
|13,5 %
|5 %
|22 %
|1,5 %
|1 %
|–
|1,5 %
|-
| rowspan="2" style="" |Harris Interractive - Epoka
| rowspan="2" |5 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|–
|8,5 %
|2 %
|3,5 %
|5,5 %
|8 %
| –
|  |23 %
|–
|2 %
|1,5 %
|12 %
|5 %
|20 %
|1,5 %
|2 %
|3 %
|1,5 %
|-
|1 %
|–
|8,5 %
|2 %
|3,5 %
|5,5 %
|8 %
| –
|  |23 %
|–
|2 %
|2 %
|13 %
|5 %
|21 %
|1,5 %
|2 %
|–
|2 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
| 4 - 
|
|1 %
|–
|8,5 %
|2,5 %
|3 %
|5 %
|7,5 %
| –
|  |23 %
|–
|3 %
|0,5 %
|13 %
|4,5 %
|20,5 %
|2,5 %
|1 %
|3,5 %
|1 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
| - 
|
|1 %
|–
|8,5 %
|2,5 %
|3 %
|5,5 %
|8 %
| –
|  |23 %
|–
|1,5 %
|1 %
|13,5 %
|5,5 %
|20,5 %
|1,5 %
|0,5 %
|3,5 %
|1 %
|-
| rowspan="2" style="" |Ifop-Fiducial
|25 - 
|
|1 %
|0 %
|8 %
|2 %
|3 %
|5,5 %
|8,5 %
| –
|  |22 %
|–
|1,5 %
|1 %
|14 %
|5 %
|21 %
|2 %
|1 %
|4 %
|1 %
|-
|22 - 
|
|1 %
|0,5 %
|8 %
|2,5 %
|3,5 %
|5 %
|8,5 %
| –
|21 %
|–
|2 %
|1,5 %
|14,5 %
|6 %
|  |
|1,5 %
|1 %
|–
|2 %
|-
| rowspan=2 style="" |Elabe
| rowspan="2" |25 - 
| rowspan="2" |
| colspan="2" |0,5 %
|7,5 %
|2 %
|5 %
|6 %
|9 %
| –
| colspan="2"  | 22,5 %
|3,5 %
|–
|14 %
|5 %
|22 %
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| colspan="2" |0,5 %
|7,5 %
|2 %
|5 %
|5,5 %
|9 %
| –
| colspan="2"  | 23 %
|3,5 %
|–
|12,5 %
|3,5 %
|21 %
|1 %
|1 %
|2,5 %
|2,5 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|21 - 
|
|1 %
|0,5 %
|8,5 %
|2 %
|3 %
|5 %
|7,5 %
| –
|  |22 %
|–
|2 %
|1,5 %
|14 %
|4,5 %
|20 %
|0,5 %
|2 %
|5,5 %
|1 %
|-
| rowspan="2" style=""|Harris Interractive - Epoka
| rowspan="2" |22 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|1 %
|8 %
|2 %
|2,5 %
|7 %
|7 %
| –
|  |23 %
|–
|2 %
|1,5 %
|13 %
|5 %
|22 %
|1,5 %
|1,5 %
|–
|2 %
|-
|1 %
|0,5 %
|8 %
|1,5 %
|2,5 %
|7 %
|7 %
| –
|  |23 %
|–
|2 %
|1 %
|13 %
|5 %
|21,5 %
|1 %
|1 %
|3 %
|2 %
|-
| style=""|OpinionWay
|20 - 
|
|2 %
|–
|7 %
|3 %
|2 %
|6 %
|7 %
| –
|  |23 %
|–
|3 %
|–
|13 %
|6 %
|  |
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| style="" |BVA
|20 - 
|668
|1,5 %
|1 %
|7,5 %
|2 %
|4 %
|5 %
|8,5 %
| –
|  |24 %
| –
|1,5 %
|1,5 %
|12 %
|5 %
|21 %
|1 %
|0,5 %
|3 %
|1 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|18 - 
|
|0,5 %
|1 %
|7,5 %
|2 %
|3,5 %
|5,5 %
|7,5 %
| –
|  |23,5 %
|–
|1,5 %
|1,5 %
|13 %
|4,5 %
|21,5 %
|0,5 %
|1 %
|4 %
|1,5 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|12 - 
|
|0,5 %
|1 %
|7 %
|2 %
|2,5 %
|6 %
|8,5 %
| –
|  |23,5 %
|–
|1,5 %
|1,5 %
|13,5 %
|5 %
|21 %
|0,5 %
|1 %
|4 %
|1 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|8 - 
|
|0,5 %
|1 %
|7,5 %
|2 %
|2,5 %
|5,5 %
|8 %
| –
|  |24,5 %
|–
|1,5 %
|1,5 %
|12,5 %
|5 %
|21,5 %
|1 %
|1 %
|3,5 %
|1 %
|-
| rowspan="2" style="" |Harris Interractive
| rowspan="2" |8 - 
| rowspan="2" |
|2 %
|1 %
|9 %
|1 %
|3 %
|5 %
|8 %
| –
|  |22 %
|–
|1 %
|1 %
|13 %
|5 %
|20 %
|2 %
|1 %
|3 %
|3 %
|-
|2 %
|1 %
|9 %
|2 %
|3 %
|5 %
|8 %
| –
|  |22 %
|–
|1 %
|1 %
|14 %
|5 %
|21 %
|2 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|4 - 
|
|0,5 %
|1 %
|7 %
|2,5 %
|2 %
|5 %
|7,5 %
| –
|  |24 %
|–
|3 %
|1 %
|13 %
|5,5 %
|22 %
|0,5 %
|1,5 %
|3 %
|1 %
|-
| style="" |OpinionWay
|20 - 
|
|2 %
|–
|7 %
|2 %
|4 %
|6 %
|6 %
| –
|  | 22 %
|–
|2 %
|–
|14 %
|5 %
|  |
|1 %
|1 %
|–
|6 %
|-
| rowspan=2 style="" |Elabe
| rowspan="2" |25 - 
| rowspan="2" |
| colspan="2" |1 %
|8 %
|2,5 %
|3 %
|5 %
|10 %
| –
| colspan="2"  | 22 %
|2 %
|–
|13 %
|5,5 %
|  | 
|1 %
|1 %
|–
|4 %
|-
| colspan="2" |1 %
|7 %
|3 %
|3 %
|5 %
|9 %
| –
| colspan="2"  | 22 %
|2,5 %
|–
|12 %
|5 %
|21,5 %
|1 %
|1 %
|3 %
|4 %
|-
| rowspan=2 style="" |Harris Interactive
| rowspan="2" |22 - 
| rowspan="2" |
|1 %
|2 %
|8 %
|2 %
|4 %
|6 %
|8 %
| –
|  | 22 %
|–
|2 %
|1 %
|12 %
|5 %
|19 %
|1 %
|1 %
|3 %
|3 %
|-
|1 %
|2 %
|8 %
|2 %
|4 %
|6 %
|8 %
| –
|  | 22 %
|–
|2 %
|1 %
|12 %
|6 %
|20 %
|1 %
|1 %
|–
|4 %
|-
| style="" |BVA
|20 - 
|
|1 %
|1 %
|7,5 %
|2 %
|3 %
|5 %
|9 %
| –
|  | 25 %
|–
|2 %
|1,5 %
|10 %
|6 %
|19 %
|1 %
|0,5 %
|4 %
|2,5 %
|-
| rowspan=2 style="" |Ipsos Sopra-Steria
| rowspan="2" |15 - 
| rowspan="2" |
|0,5 %
|1 %
|8 %
|2 %
|5 %
|5 %
|8 %
| –
|  | 23 %
|–
|2,5 %
|1,5 %
|12 %
|6 %
|19,5 %
|1 %
|0,5 %
|4,5 %
|–
|-
|0,5 %
|1 %
|8,5 %
|2 %
|5,5 %
|5,5 %
|8,5 %
| –
|  | 23 %
|–
|2,5 %
|2 %
|12 %
|6,5 %
|21 %
|1 %
|0,5 %
|–
|–
|-
| rowspan=2 style="" |Ifop-Fiducial
| rowspan=2 | 13 - 
| rowspan=2 |
|1 %
|1 %
|7,5 %
|3 %
|3,5 %
|6 %
|9 %
| –
|  | 24 %
| –
|2 %
|2 %
|10 %
|6 %
|20 %
|1,5 %
|0,5 %
| –
|3 %
|-
|1 %
|1 %
|7 %
|2,5 %
|3,5 %
|6 %
|8,5 %
| –
|  | 24 %
| –
|2,5 %
|1,5 %
|10 %
|6 %
|20 %
|1 %
|<0,5 %
|3 %
|2,5 %
|-
|style="" |OpinionWay/Tilder
|17 - 
|
|1 %
|–
|8 %
|2 %
|4 %
|6 %
|8 %
| –
|20 %
|–
|3 %
|–
|12 %
|7 %
|  |
|1 %
|<1 %
|–
|6%
|-
| rowspan=2 style="" |Elabe
| rowspan=2 |22 - 
| rowspan=2 |
| colspan="2" |0,5 %
|9,5 %
|2 %
|2 %
|6 %
|9 %
| –
| colspan="2"  | 23,5 %
|3 %
|–
|12,5 %
|5 %
|20,5 %
|1,5 %
|1 %
|–
|4 %
|-
| colspan="2" |0,5 %
|8 %
|2 %
|1,5 %
|5 %
|8,5 %
| –
| colspan="2"  | 22,5 %
|3 %
|–
|11,5 %
|3,5 %
|17,5 %
|0,5 %
|1 %
|13 %
|2 %
|-
| rowspan=2 style="" |Ifop
| rowspan=2 |8 - 
| rowspan=2 |934
|–
|1,5 %
|9,5 %
|2,5 %
|2,5 %
|4 %
|6,5 %
| –
|  | 23 %
|–
|3,5 %
|3 %
|10 %
|7,5 %
|21 %
|1,5 %
|0,5 %
|–
|3,5 %
|-
|–
|1,5 %
|7 %
|2,5 %
|2,5 %
|4,5 %
|6,5 %
| –
|  | 23 %
|–
|3,5 %
|2 %
|10 %
|6 %
|18,5 %
|1,5 %
|0,5 %
|7,5 %
|3 %
|-
| rowspan=2 style="" |Odoxa
| rowspan=2 |19 - 
| rowspan=2 |926
|–
|2,5 %
|11,5 %
|2 %
|3 %
|7 %
|6,5 %
| –
|19 %
|–
|2,5 %
|3 %
|8 %
|7 %
|  | 
|1 %
|1 %
|–
|2 %
|-
|–
|3,5 %
|10,5 %
|1 %
|3 %
|6 %
|6 %
| –
|19 %
|–
|2 %
|2 %
|8 %
|7 %
|  | 
|1 %
|1 %
|8 %
|1 %
|-
| style="" |Ifop
|7 - 
|
|–
|1,5 %
|9 %
|2,5 %
|3,5 %
|4,5 %
|8 %
| –
|18 %
|–
|3 %
|2,5 %
|11 %
|8 %
|  | 
|1 %
|0,5 %
|–
|3 %
|-
| rowspan=2 style="" |Ipsos(commandé par LREM)
| rowspan=2 |5 - 
| rowspan=2 |957
| colspan=2 |1,5 %
|12 %
|1 %
|3,5 %
|4 %
|14 %
| –
|  | 21 %
|–
|3 %
|3,5 %
|12,5 %
|6 %
|17 %
|0,5 %
|0,5 %
|–
|–
|-
| colspan=2 |1 %
|9 %
|1,5 %
|3 %
|3 %
|13 %
| –
|  | 21 %
|–
|3 %
|3 %
|11 %
|4,5 %
|14 %
|0,5 %
|0,5 %
|12 %
|–
|-
| rowspan=2 style="" |Ifop(commandé par PP)
| rowspan=2 |3 - 
| rowspan=2 |944
|–
|1,5 %
| 11,5 %
| colspan=4 | 14 %
| –
|15 %
| –
|4 %
|2 %
|13 %
|7,5 %
| | 
|1 %
|1 %
| -
|6 %
|-
|–
|1,5 %
|11,5 %
| colspan=3 |11,5 %
|4 %
| –
|16 %
| –
|4,5 %
|1,5 %
|12,5 %
|8 %
| | 
|0,5 %
|1 %
| -
|3,5 %
|-
| style="" |BVA
| - 
|
|–
|1 %
|10 %
|2 %
|5 %
|5 %
|7 %
| –
|20 %
|–
|3 %
|2 %
|12 %
|7 %
|  | 
|1 %
|1 %
| -
|3 %
|-
| style="" | Ifop
|9 - 
|945
|–
|1 %
|10 %
|2 %
|3 %
|6 %
|7 %
| –
|19 %
| –
|4 %
|2 %
|13 %
|6 %
|  | 
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Elabe
|6 - 
|
| colspan=2 |0,5 %
|11 %
|2,5 %
|2,5 %
|7 %
|7 %
| –
| colspan=2 |19,5 %
|4 %
| –
|15 %
|6,5 %
|  | 
|1 %
|0,5 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Ifop
| 30 - 31 oct. 2018
|905
|–
|2 %
|11 %
|2 %
|2,5 %
|7,5 %
|7 %
| –
|19 %
| –
|3 %
| –
|13 %
|7 %
|  | 
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Ifop
| 25 - 29 oct. 2018
|
|–
|1 %
|11 %
|3 %
|3 %
|6 %
|7 %
| –
|  | 20 %
| –
|3 %
| –
|14 %
|6,5 %
|  | 
|1 %
|1,5 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Odoxa
|12 - 
|907
|–
|1 %
|12,5 %
|1,5 %
|4 %
|4,5 %
|5 %
| –
|  | 21,5 %
| –
|3 %
|1 %
|14 %
|6 %
|21 %
|1,5 %
|1 %
|–
|2,5 %
|-
| rowspan=2 style="" |Ifop-Fiducial
| rowspan=2 | 30 - 
| rowspan=2 |
|–
|2 %
|14 %
|2 %
|3 %
|6 %
|7,5 %
| –
|  | 20 %
| –
|2,5 %
| –
|15 %
|6,5 %
|17 %
|1 %
|0,5 %
|–
|3 %
|-
|
|2 %
|14 %
|2 %
|3 %
|6 %
|7,5 %
| –
|  | 21 %
|4 %
| –
| –
|14 %
|6,5 %
|17 %
|0,5 %
|0,5 %
|–
|2 %
|-
| style="" |Ipsos
| - 
|998
|1 %
|1 %
|13 %
|1 %
|4 %
|4 %
|4 %
| –
|  | 26 %
| colspan=2 |3 %
|1 %
|15 %
|7 %
|18 %
|1 %
|1 %
|–
| –
|-
| style="" |Ifop-Fiducial
|25 - 
|
|–
|1 %
|11 %
| 2,5 %
| 3 %
|6 %
|6 %
| –
|  | 23 %
| colspan=2 |2,5 %
| –
|15 %
|6 %
|19 %
| 1 %
| 1 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Elabe
|29 - 
|
| colspan=2 |1 %
|10 %
|1 %
|1,5 %
|6 %
|8 %
| –
|  | 24 %
| colspan=2 |2 %
|–
|15 %
|5,5 %
|19,5 %
|1,5 %
|1 %
|–
|4 %
|-
| style="" |Harris Interactive
|22 - 
|
| colspan=2 |1 %
|12 %
|2 %
|2 %
|8 %
|4 %
| –
|  | 28 %
| colspan=2 |2 %
|1 %
|13 %
|7 %
|15 %
|1 %
|1 %
|–
|3 %
|-
| rowspan=2 style="" |Viavoice(commandé par EÉLV)
| rowspan=2 | 7 - 
| rowspan=2 |
|2 %
|2 %
| 9 %
| 1 %
| 7 %
| 6 %
| 9 %
| –
|  | 32 %
| colspan=2 |–
| –
| 12 %
| 6 %
| 14 %
| –
| –
|–
| –
|-
|3 %
|2 %
|11 %
|2 %
| colspan="3" |13 %
| –
|  | 33 %
| colspan=2 |–
|–
|11 %
|6 %
|12 %
|–
|–
|–
|–
|-
| rowspan=2 style="" |Ifop
| rowspan=2 |7 - 
| rowspan=2 |920
|–
|2 %
|14 %
| –
|3 %
|7 %
|3 %
| –
|  | 27 %
| colspan=2 |–
|1 %
|15 %
|6 %
|17 %
| 1 %
| 1 %
|–
|3 %
|-
|–
|2 %
|13 %
|2 %
| –
|8 %
|4 %
| –
|  | 27 %
| colspan=2 |3 %
| –
|13 %
|6 %
|17 %
| 1 %
| 1 %
|–
|3 %
|-
| style="" |Ifop
| 29 nov. - 
|
| colspan=2 |1 %
| 14 %
| 2 %
| –
| 8 %
| 4 %
| –
|  | 26 %
| colspan=2 |3,5 %
|–
|12 %
|6 %
|17 %
|2 %
|1,5 %
|–
|3 %
|}

Sondages quotidiens 

À partir de , l'IFOP réalise des sondages renouvelés quotidiennement (appelés  en anglais) avec un échantillon de  renouvelé par tiers tous les jours, pour un renouvellement complet de l'échantillon tous les trois jours. Harris Interactive commence le sien le .

Évolution des enquêtes quotidiennes Ifop-Fiducial pour les principales listes

Évolution des enquêtes quotidiennes Harris Interactive – Epoka pour les principales listes

Projections de sièges

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Notes et références

Notes

Références 

Élections européennes de 2019
Union européenne, 2019